Üdvözlégy – keresztény ima

Festmények
 Angyali üdvözlet – Simone Martini festménye 1333-ból
 Angyali üdvözlet – Leonardo da Vinci festménye

Egyéb
 Angyali üdvözlet – A Bikini együttes 19. albuma
 Angyali üdvözlet – Jeles András filmje (1984)
 Angyali üdvözlet – Peter O′Fallon filmje (2000)

Lásd még 
 Angyali üdvözlet templom (egyértelműsítő lap)